Coutures puede referirse a: 

 Coutures, comuna francesa situada en Dordoña.
 Coutures, comuna francesa situada en Gironda.
 Coutures, comuna francesa situada en Maine y Loira.
 Coutures, comuna francesa situada en Tarn y Garona.